Künzle ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Künzle (* 1961), Schweizer Manager
 Hans Peter Künzle (* 1951), Schweizer Jazzmusiker und Hochschullehrer
 Johann Künzle (1857–1945), Schweizer katholischer Pfarrer und Phytotherapeut („Kräuterpfarrer“)
 Johannes Künzle (1749–1820), St. Galler Politiker
 Martin Künzle (* 1980), Schweizer Skisprungtrainer
 Michael Künzle (* 1965), Schweizer Politiker, Stadtpräsident von Winterthur
 Mike Künzle (* 1993), Schweizer Eishockeyspieler
 Ruth Künzle (* 1972), Schweizer Eishockeyspielerin

Siehe auch:
 Künzli
 Künzl